GBQ peut désigner :
 Grande Bibliothèque du Québec, un ancien organisme du secteur parapublic québécois.

GBq peut désigner :
 gigabecquerel, un milliardième de becquerel.